Диана Станиславовна Лесничая (род. 17 января 1982, Евпатория, Крымская область,СССР) — российская радиоведущая, журналистка,телеведущая

Биография 
Родилась в г. Евпатории в семье актёра Виктора Супруна и балетмейстера-постановщика  Веры Лесничей.

Училась в г. Орёл, в лицее «Магистр». С юности писала статьи и стихи, печаталась в местной прессе. Занималась хореографией и музыкой.   Окончила Орловский Государственный институт Культуры с отличием.

После окончания института переехала в Москву, где начала свою работу в «Independent Media», редакции «Menth  Health», «YES!», «Ведомости» (постоянная рубрика «Как потратить?») — группа медиа-трафик-рекламных проектов. Работала координатором рекламных проектов и журналистом в The Moscow Times — фриланс.

2006 г. — Поступила на Факультет повышения квалификации при Московском Лингвистическом Университете

Тогда же начала работать на радио. 

Brand voice Moskva.FM 

В 2010 г. стала финалисткой Премии Радиомания 2010 в номинации «Музыкальный ведущий»

С августа 2020 г. телеведущая на канале RTVI (Нью -Йорк)

Профессиональная деятельность 

 Ведущая на канале RTVI 
 Brand — voice Moskva.FM  Capital FM
 Бизнес ФМ Ведущая линейного эфира.
 «Авторадио» (ВКПМ) Редактор и ведущая программы «Народные новости"
 "Свежее Радио" (Европейская Медиа Группа) Ведущая музыкальных и информационных программ.
 «Анатомия красоты» («Муз-ТВ») Закадровый голос программы.
 «Love Radio» Ведущая и редактор информационных программ. 
 «Elite Model Look Russia» 2008 — ведущая церемонии

Примечания

Ссылки 
 https://rtvi.com/skvoznoy-efir/pomoshch-nuzhdayushchimsya-vo-vremya-pandemii-kak-v-nyu-yorke-ustroena-dostavka-edy-golodayushchim/
https://rtvi.com/search/?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8F
 https://rtvi.com/popular/?top=443839
 https://rtvi.com/popular/?top=443845
 финалисты Премии Радиомания 2010
 Радиопедия

 Москва ФМ*
 RTVI
 Love radio
 дискуссионный клуб радиожурналистов

 Женщины радиоведущие